Нова-Роле (, ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1293 году. До 1945 года население города было главным образом немецкоязычно. Во время Второй Мировой войны здесь размещался концентрационный лагерь. Исторически город славится производством фарфора и добычей каолина недалеко от него.

География 
Расположен в предгорьях Рудных гор, в долине реки Ролава. Площадь составляет 13,53 км². Высота города над уровнем моря — 426 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края